Вортінгтон — англомовне прізвище. Відомі носії:
 Сем Вортінгтон (1976) — австралійський актор.
 Френк Вортінгтон (1948) — англійський футболіст.

Див. також 
 Вортінгтон — топонім.

Англійські прізвища